Fabiánová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Fabiánová (* 1991), tschechische Grasskiläuferin
 Tera Fabiánová (1930–2007), tschechische Romni, Poetin und Schriftstellerin